Шелкоплясы () — село,
Дергачёвский городской совет,
Дергачёвский район,
Харьковская область, Украина.

Код КОАТУУ — 6322010109. Население по переписи 2001 года составляет 192 (78/114 м/ж) человека.

Географическое положение 
Село Шелкоплясы находится на правом берегу реки Лопань, ниже по течению в 2-х км — город Дергачи, на противоположном берегу село Безруки, к селу примыкает небольшой лесной массив (дуб), рядом с селом проходит автомобильная дорога .

История 
 1680 — дата основания.

Экономика 
 Молочно-товарная ферма.
 ООО «Заря».

Достопримечательности 
 Братская могила советских воинов.

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Дергачи (Харьковская область)
Населённые пункты Дергачёвского района (Харьковская область)
Населённые пункты Харьковского района